Heksomino – gra towarzyska
 Heksomino – poliomino szóstego rzędu